Si-šuej může být:

 Si-šuej (Chu-pej) – okres v městské prefektuře Chuang-kang v provincii Chu-pej;
 Si-šuej (Kuej-čou) – okres v městské prefektuře Cun-i v provincii Kuej-čou.